Константинос Кентерис () — греческий легкоатлет, который специализировался в беге на 200 метров. Олимпийский чемпион 2000 года. Чемпион Средиземноморских игр 1993 года на дистанции 400 метров. Выиграл чемпионат Европы 2002 года с национальным рекордом — 19,85. Также в настоящее время владеет рекордом Греции на дистанции 400 метров в помещении — 46,36. Накануне Олимпиады 2004 года он не явился на допинг-контроль и тем самым был дисквалифицирован и не допущен к участию в олимпийских играх.

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции Греции
Олимпийские чемпионы от Греции
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике